Bowling Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bowling Knob (Georgia)
 Bowling Knob (Virginia)